Quentin Pépy (né le  à Paris) est un joueur français de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Formé au Viry-Châtillon Essonne Hockey, il a passé une saison en Suède avec le Huddinge IK en J20 Superelit. En 2006, il débute en senior avec HC Caen. Il a par la suite porté les couleurs des Ours de Villard-de-Lans avant de signer aux Diables Rouges de Briançon en 2009-2010. Grenoble bat 1-0 les Diables Rouges lors du Match des Champions à Mulhouse. Rouen vainqueur de la Coupe de la Ligue éliminent les diables rouges en demi-finale. Le , il est l'un des artisans de la victoire des Diables Rouges en finale de la Coupe de France 2010 contre Rouen 2-1 aux tirs au but au Palais omnisports de Paris-Bercy. Il s'agit du premier titre majeur remporté par le club.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de France de hockey sur glace en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Le Havre|| Division 2|| 9|| 5|| 8|| 13|| 20|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || Le Havre || CdF || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 2005-2006 || Huddinge IK || J20 Superelit || 28|| 2|| 1|| 3|| 51|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Caen|| Ligue Magnus|| 24|| 3|| 3|| 6|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007 || Caen || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2006-2007 || Caen || CdlL || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| Caen|| Ligue Magnus|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 2007-2008 ||Caen || CdlL || 3|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus|| 15|| 3|| 4|| 7|| 34|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008 ||Ours de Villard-de-Lans || CdF || 2|| 1|| 2|| 3|| 4|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus|| 24|| 2|| 11|| 13|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2008-2009 ||Ours de Villard-de-Lans || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 57|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Ours de Villard-de-Lans || CdlL || 5|| 1|| 0|| 1|| 32|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Diables Rouges de Briançon || Ligue Magnus || 22|| 4|| 7|| 11|| 16|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2009-2010 || Diables Rouges de Briançon || CdF || 5|| 1|| 2|| 3|| 6|| || || || ||
|-
| 2009-2010 ||Diables Rouges de Briançon || CdlL || 6|| 2|| 3|| 5|| 2|| || || || ||
|-
| 2010 || Dunedin Thunder || NZIHL || 16|| 14|| 11|| 25|| 30|| || || || ||
|-
|2011-2012|| Français volants || Division 2 || 18|| 10|| 29|| 39|| 24|| 5|| 3|| 10|| 13|| 34  
|-
|2012-2013|| Français volants || Division 2 || 12|| 5|| 14|| 19|| 18|| 6|| 7|| 10|| 17|| 10

Au niveau international 

|2004||France 18 ans||CM 18 ans D1||5||1||0||1||4
|- 
|2005||France 18 ans ||CM 18 ans D1||5||0||1||1||10
|-
|2007|| France Junior ||CM junior D1||5||2||0||2||0
|-
|2007|| France Junior ||CM junior D1||5||1||1||2||4

Références 

Naissance en juin 1987
Naissance à Paris
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Français volants de Paris
Attaquant de hockey sur glace